Мэри Тайлер Мур (; 29 декабря 1936, Бруклин, Нью-Йорк — 25 января 2017, Гринвич, Коннектикут) — американская актриса, комедиантка, певица и продюсер, неоднократная обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Карьера 
Первоначальную широкую известность ей принесла роль Лауры Петри в ситкоме «» (1961—1966), за которую актриса получила две премии «Эмми» в категории «Лучшая актриса в комедийном сериале» и «Золотой глобус» «За лучшую женскую роль в телевизионном сериале — комедия или мюзикл». Позже она достигла ещё большей известности благодаря собственной комедии «Шоу Мэри Тайлер Мур» (1970—1977), в котором играла Мэри Ричардс, одинокую и независимую женщину за тридцать, которая работает ведущей новостей на канале WJM-TV в Миннеаполисе. Эта роль принесла актрисе ещё четыре премии «Эмми», «Золотой глобус», а также статус иконы телевидения.

В 1980 году актриса сменила амплуа комедийной актрисы, исполнив главную роль в фильме «Обыкновенные люди», который принес ей номинации на премии «Оскар» в категории «За лучшую женскую роль», а также победу на «Золотом глобусе» за «Лучшую женскую роль — драма».

Кроме актёрской карьеры достигла успеха как продюсер, открыв в 1969 году собственную студию MTM Enterprises, которая за свою историю выпустила ряд успешных телесериалов, фильмов, а также различных телевизионных программ. Мур также принимала активное участие во многих общественно полезных программах, таких как защита прав животных и помощь больным сахарным диабетом, которым актриса болела с начала семидесятых. На протяжении десятилетий страдала от алкоголизма, который у неё начался после того как в 1980 году в возрасте 24 лет погиб её сын. Она проходила курс лечения от пагубного пристрастия в середине восьмидесятых. В мае 2011 года актриса перенесла операцию на мозге по удалению доброкачественных менингиом.

За свою карьеру в общей сложности получила семь премий «Эмми», три «Золотых глобуса», две «Тони», четыре премии «Выбор народа», а также была номинирована на BAFTA и «Оскар». В 1992 году она была удостоена собственной звезды на «Голливудской аллее славы», в 2002 получила специальную премию American Comedy Awards, а в 2012 году была удостоена награды Гильдии киноактёров США «За вклад в кинематограф». В знак признания в её честь была возведена статуя в центре Миннеаполиса.

MTM Enterprises 

Основала производственную компанию MTM Enterprises в 1969 году. Первым её детищем стало «Шоу Мэри Тайлер Мур». После успеха шоу её бизнес начал расширяться, и в 1972 году она запустила «», которое достигло успеха, просуществовав на экранах шесть сезонов, а затем спин-офф «Шоу Мэри Тайлер Мур» — «Рода» с Валери Харпер. «Рода» имела большой успех в телевизионных рейтингах, особенно в первые два сезона, даже опередив своего предшественника. Кроме того сериал был благоприятно встречен критиками и получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл» в 1975 году, а также две премии «Эмми», в том числе и в категории «за лучшую женскую роль в комедийном телесериале». Сериал также стал знаковым в истории телевидения. Пилотный эпизод, который вышел в эфир 9 сентября 1974 года, поставил беспрецедентный рекорд, став первым и единственным в истории телевидения дебютом сериала, который возглавил рейтинговую таблицу Нильсена, с огромным разрывом победив трансляцию важнейшего футбольного матча на ABC. Кроме того эпизод, в котором была показана свадьба главной героини, смотрело рекордное количество зрителей для сериалов 1970-х годов: более 52 миллионов американцев, более половины зрительской аудитории США. Этот эпизод также был встречен огромным количеством положительной критики и позже был назван «Телевизионным феноменом». Мур запустила ещё один спин-офф от своего шоу — ситком «» с Клорис Личмен. Он просуществовал в эфире лишь два сезона. Хотя студия выпустила ещё несколько провальных шоу, очередной спин-офф «Шоу Мэри Тайлер Мур» — на этот раз драма «Лу Грант», стартовавшая в 1977 году, добилась успеха как в рейтингах, так и у критиков, выиграв две премии «Эмми» за лучший драматический сериал. В восьмидесятых самыми успешными проектами студии стали сериалы «Блюз Хилл-стрит» (1981—1987), «Ремингтон Стил» (1982—1987), «Сент-Элсвер» (1982—1988) и  (1982—1990). После череды малоуспешных проектов в первой половине девяностых, 15 августа 1998 года MTM Enterprises была продана 20th Century Fox. В 1984 году на базе студии она открыла звукозаписывающий лейбл .

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Награды и номинации 

Источник:

Примечания

Ссылки 

 Мэри Тайлер Мур на сайте TV Guide

Лауреаты премии «Золотой глобус»
Лауреаты премии «Тони»
Голливудская «Аллея славы»
Женщины-комедианты
Телепродюсеры США
Люди с сахарным диабетом 1 типа
Киноактрисы США